Каза́чинское муниципа́льное образова́ние или Казачинское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Казачинско-Ленском районе Иркутской области России.

Административный центр — село Казачинское.

История  
Казачинское муниципальное образование создано в декабре 2004 года. В ноябре 2022 года к нему присоединена территория упразднённого Мартыновского муниципального образования и сформировано к январю 2023 года объединённое Казачинское сельское поселение.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 9 населённые пунктов:

Законом Иркутской области от 12 мая 2017 года к селу Казачинское были присоединены деревни Испиритиха, Паузок, Берёзовка, Конец Луг.

Законом Иркутской области от 7 ноября 2022 года к Казачинскому муниципальному образованию были присоединены все три населённых пункта упразднённого Мартыновского муниципального образования.

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Казачинско-Ленского района